Sean Johnson es el nombre de varias personas:

 Sean Johnson (futbolista), futbolista internacional estadounidense que juega para el Chicago Fire; o
 Shawn Johnson, gimnasta estadounidense.